Carcassonne steht für:
 Carcassonne, eine Stadt in Südfrankreich
 Cité von Carcassonne, mittelalterliche, auf einem Hügel der Altstadt von Carcassonne errichtete Festungsstadt
 Carcassonne Agglo, ein französischer Gemeindeverband
 Carcassonne (Album), ein Album von Stephan Eicher
 Carcassonne (Kentucky), ein Ort in den Vereinigten Staaten
 Carcassonne (Kurzgeschichte), eine Kurzgeschichte von William Faulkner von 1931
 Carcassonne (Roman), ein Roman von Jens-Uwe Sommerschuh
 Carcassonne (Spiel), ein Lege- und Familienspiel

Carcassonne ist der Familienname folgender Personen:
 Guy Carcassonne (1951–2013), französischer Verfassungsrechtler
 Philippe Carcassonne (* 1955), französischer Filmproduzent